Сэлмонс, Салмонс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1948) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клубов «Шеффилд Юнайтед» и «Сток Сити».
 Сэлмонс, Джон (род. 1979) — американский баскетболист.
  — американская телесценаристка, лауреат Дневной премии «Эмми» (1990, 2005).
  (род. 1958) — американский волейболист, чемпион мира (1986).

См. также